Yungay (Chili), een gemeente in de Chileense regio Bío-Bío
Yungay (stad), de hoofdstad van de gelijknamige Peruaanse provincie en het gelijknamige district, in de regio Ancash
Yungay (provincie), een provincie in de Peruaanse regio Ancash
Yungay (district), een district in de Peruaanse provincie Yungay en de regio Ancash